Die 5. Drei-Länder-Meisterschaft soll am 2. Juli im schweizerischen Märwil stattfinden. Im Rahmen dieses Wettbewerbs werden die U23-Meisterschaften der Männer im Straßenrennen von Deutschland, Luxemburg und der Schweiz gemeinsam ausgetragen.

Bei der Drei-Länder-Meisterschaft kürt jede Nation ihren eigenen Meister, ebenso wird ein Gesamtsieger geehrt.

Organisiert wird der Wettbewerb vom  VC Bürglen-Märwil, der 2020 schon die Schweizer Meisterschaften ausgetragen hatte. Die Rennen wurden auf einem rund zehn Kilometer langen Rundkurs von Märwil über Mettlen, Rothenhausen und Oberbussnang zurück nach Märwil ausgetragen, auf dem mutmaßlich die der U23-Meisterschaft ausgefahren werden soll. Voraussichtlich werden 15 Runden zurückgelegt, also insgesamt 154,5 Kilometer.

Im Februar 2023 wurde bekannt gegeben, dass diese Meisterschaft künftig auf für Frauen der U23 ausgetragen werden soll, allerdings als Vier-Länder-Meisterschaft, da sich auch der Österreichische Radsport-Verband beteiligtén wird.

Einzelnachweise 

Deutsche Straßen-Radmeisterschaften
Radsportveranstaltung 2023
Straßenradrennen in der Schweiz
Schweizer Meisterschaft
Luxemburgische Radsportmeisterschaft